Natalja Sokołowa (biathlonistka) – rosyjska biathlonistka
 Natalja Sokołowa (lekkoatletka) – rosyjska lekkoatletka

Zobacz też 
 Sokołow